Ministr školství je člen vlády, který řídí ministerstvo školství. Konkrétně například:

 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 Ministr školství Izraele

a řada dalších.